Ору́джев — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Оруджев, Автандил Тельманович (род. 1980) — азербайджанский и российский футболист.
 Оруджев, Ариф Таир оглы (род. 1951) — советский футболист.
 Оруджев, Везир Сурхай оглы (1956—1993) — Национальный Герой Азербайджана.
 Оруджев, Вугар Нариман оглы (род. 1971) — борец вольного стиля.
 Оруджев, Гидаят Худуш оглы (род. 1944) — азербайджанский драматург и государственный деятель.
 Оруджев, Егор Алексеевич (род. 1995) — российский автогонщик.
 Оруджев, Заид Меликович (род. 1932) — советский философ.
 Оруджев, Кариб Азизали оглы (1935—2022) — советский передовик производства, Герой Социалистического труда.
 
 Оруджов, Мубариз Мансур оглы (род. 1974) — азербайджанский футболист.
 Оруджев, Рустам Фазаил оглы (род. 1991) — азербайджанский дзюдоист.
 Оруджев, Сабит Атаевич (1912—1981) — советский организатор промышленности и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Оруджев, Тельман Халил оглы (род. 1940) — советский и азербайджанский государственный деятель.
 Оруджев, Эльшан Эльдар оглы (род. 1985) — азербайджанский актер.

